Рюфьё () — коммуна во Франции, департамент Савойя
 Рюфьё () — коммуна во Франции, департамент Эн